Чижовка — название географических объектов:

Белоруссия 
 Чижовка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Чижовка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Чижовка — деревня в Минском районе Минской области.
 Чижовка — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Чижовка — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Чижовка — озеро в Гродненском районе Гродненской области.
 Чижовка — микрорайон в Заводском районе Минска.

Россия 
 Чижовка — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Чижовка — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Чижовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Чижовка — река в Пермском крае, приток реки Вишера.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Чижовка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Чижовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Чижовка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Чижовка — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Чижовка — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Чижовка-1
 Чижовка-2
 Чижовка-3